Кушнеров — фамилия (женская форма: ).

Известные носители:
 Кушнеров, Сергей Сергеевич (род. 1960) — советский, украинский, американский режиссёр-мультипликатор, художник-мультипликатор и сценарист.
 Кушнеров, Терентий Митрофанович (1919—2005) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кушнеров, Юрий Петрович — Председатель совета директоров Нефтехимсервиса, д. э. н., профессор СибГИУ.